André Kiesewetter (1969) – saltatore con gli sci tedesco
 Jerome Kiesewetter (1993) – calciatore tedesco naturalizzato statunitense
 Jörg Kiesewetter (1980) – politico tedesco
 Raphael Georg Kiesewetter (1773-1850) – scrittore e musicista cecoslovacco naturalizzato austriaco
 Roderich Kiesewetter (1963) – politico tedesco
 Tomasz Kiesewetter (1911-1992) – compositore polacco
 Wilhelm Kiesewetter (1853-1925) – giornalista e scrittore ceco